Cerf-volant peut désigner :
 Cerf-volant, sorte d'engin volant plus lourd que l'air ;
 Cerf-volant, quadrilatère particulier, en géométrie ;
 Cerf-volant, coléoptères caractérisés par la présence de mandibules très développées, notamment chez le mâle.

Voir aussi 
 , titre de plusieurs œuvres d'art.
 Les Cerfs-volants de Kaboul, roman de Khaled Hosseini (2003).
 Les Cerfs-volants de Kaboul,  film de Marc Forster (2007), tiré du roman éponyme.